Dmitri Anatolievitch Afanassenkov - en russe :  (Dmitrij Anatol’evič Afanasenkov) et en anglais :  (né le  à Arkhanguelsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière avec son club formateur du Lokomotiv Iaroslavl dans la Vyschaïa liga en 1995. Il est repêché en ,  au total par les Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée 1998 de la Ligue nationale de hockey. Il est choisi par les Wildcats de Moncton en sixième position de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2000, il passe professionnel et débute dans la LNH. Il remporte la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning. Il revient en Russie en 2007.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl || Vyschaïa Liga|| 25|| 10|| 5|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl || Vyschaïa Liga || 14|| 7|| 21|| 28|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1998-1999|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 15|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 51|| 23|| 30|| 53|| 22|| 13|| 10|| 6|| 16|| 6
|-
| 1999-2000|| Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 60|| 56|| 43|| 99|| 70|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2000-2001|| Vipers de Détroit|| LIH|| 65|| 15|| 22|| 37|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 9|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2001-2002|| Falcons de Springfield|| LAH|| 28|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 18|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Falcons de Springfield|| LAH|| 41|| 4|| 9|| 13|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Kloten Flyers || LNA|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 71|| 6|| 10|| 16|| 12|| 23|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti || Superliga|| 30|| 2|| 9|| 11|| 12|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 68|| 9|| 6|| 15|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan="2"|2006-2007|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 33|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 41|| 8|| 7|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 45|| 13|| 6|| 19|| 56|| 9|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2008-2009|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 56|| 19|| 17|| 36|| 40|| 12|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 44|| 12|| 9|| 21|| 20|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL|| 30|| 7|| 9|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||14 ||3 ||5 ||8 ||6 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2012-2013|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Homiel || Ekstraliga || 5|| 1|| 4|| 5|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4

| 227|| 27|| 27|| 54|| 52|| 28|| 1|| 3|| 4|| 8

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Arkhangelsk
Naissance en mai 1980
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace